Inserzione pericolosa (Single White Female) – film del 1992 diretto da Barbet Schroeder
 Single White Female – album di Chely Wright del 1999